Sjöstedt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Yngve Sjöstedt
 Bror Yngve Sjöstedt